Martin Desjardins ist der Name folgender Personen:
* Martin Desjardins (Maler) (Martin van den Bogaert; 1637–1694), niederländischer Maler und Bildhauer
 Martin Desjardins (Eishockeyspieler) (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler